Marathon (Florida)
 Marathon (Iowa)
 Marathon (Nova York)
 Marathon (Texas)
 Marathon City, població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Marathon Man, pel·lícula dirigida per John Schlesinger estrenada el 1976.
 Club Deportivo Marathón, club de futbol de la ciutat de San Pedro Sula, Hondures.